Adlerschanze K95 – skocznia narciarska w miejscowości Hinterzarten
 Adlerschanze K85 – skocznia narciarska w miejscowości Schönwald